World Grand Prix 2021 – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Turniej ten rozegrany został w dniach 13-19 grudnia 2021 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II Miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 139  Stephen Maguire
 133, 130  Tom Ford
 128, 117, 108, 100  Neil Robertson
 128  Jack Lisowski
 124, 105  Stuart Bingham
 119  Hossein Vafaei
 117  Mark Williams
 114  Kyren Wilson
 114  Mark Allen
 112, 107  Ronnie O’Sullivan
 112, 104  Mark Selby
 111  Yan Bingtao
 106  Jimmy Robertson
 105, 100  Luca Brecel
 101  Zhao Xintong

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 World Grand Prix 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Rankingowe turnieje snookerowe
2021 w Anglii
Sport w Coventry
2021 w snookerze